Зеблик () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Хафельланд. Подчиняется управлению Ринов. Население составляет 946 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 47,97 км². Официальный код — 12 0 63 274.

Коммуна подразделяется на 3 сельских округа.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга